Manuel Molina Conejero (1900-1939), homme politique républicain espagnol fusillé par les franquistes.
 Laura Conejero (1966-), actrice espagnole.
 Alberto Conejero (1978-), dramaturge espagnol.
 Íñigo Díaz de Cerio Conejero (1984-), footballeur basque.
 Ginger  Conejero (1984-), journaliste philippine.
 Rubén Reig Conejero (1986-), coureur cycliste espagnol.
Patronyme hispanique